Die Liste der Naturdenkmale in Ruthweiler nennt die im Gemeindegebiet von Ruthweiler ausgewiesenen Naturdenkmale (Stand 11. Mai 2013).

Einzelnachweise 

Ruthweiler
!Naturdenkmale